Чемпионат мира по фигурному катанию 1986 года был проведён Международным союзом конькобежцев 18—23 марта в Женеве (Швейцария). Соревнования проводились в категориях женское одиночное катание, мужское одиночное катание, парное катание и в танцах на льду. Чемпионами мира стали среди женщин представитель США Деби Томас, среди мужчин представитель США Брайан Бойтано, среди пар представители СССР Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков, представители СССР Наталья Бестемьянова и Андрей Букин победили в танцах.

Медальный зачёт

Результаты

Мужчины 

(* Полуфинал)

Женщины 

(* Полуфинал)

Пары

Танцы 

(* Полуфинал)

Ссылки 
 
 
 
 

Мир1986
Международные спортивные соревнования в Женеве
Март 1986 года